(ur. 1940) – radziecka aktorka, Ludowa Artystka RFSRR
 Swietłana Siemionowa (1941–2014) – radziecka filozofka
 Swietłana Siemionowa (ur. 1958) – radziecka wioślarka